Гран-прі Великої Британії 2017 (офіційно 2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 16 липня  на Автодромі Сільверстоун в Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир, Велика Британія. Це десятий етап чемпіонату світу, сімдесят друге Гран-прі Великої Британії і шістдесят восьме в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

На прогрівочному колі в Джоліона Палмера були проблеми із гідравлічною системою. Було пройдено ще одне прогрівочне коло, і тим самим Гран-прі було скорочено до 51 кола замість запланованих 52.

Класифікація

Примітки 
 – Вальттері Боттас отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.
 – Фернандо Алонсо отримав штраф в тридцять позицій за заміну елементів двигуна.
 – Данієль Ріккардо отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач і десять позицій за заміну елементів двигуна.

Перегони

Примітки 
 – Джоліон Палмер не вийшов на старт через проблеми із гідравлічною системою на прогрівочному колі.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Великої Британії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Липень 2017
2017 в англійському спорті